Двір — ділянка, на якій розміщені садибні будівлі, та місце біля них
 Атріум
 Перистиль
 Перистильний двір
 Клуатр
 Патіо
 Селянський двір
 Двір — місце для тварин, реманенту, різних матеріалів:
 Сарай
 Хлів
 Двір — виробнича одиниця (завод, майстерня)
 Гарматний двір
 Монетний двір — підприємство, що карбує монети та виготовляє інші державні знаки
 Аннинський монетний двір
 Банкнотно-монетний двір Національного банку України
 Сестрорецький монетний двір
 Сузунський монетний двір
 Двір — у монархічних країнах — монарх і його оточення
 Двір (ко) — адміністративна одиниця в Японії
 Постоялий двір (заїжджий двір, заїзд) — приміщення для зупинки, ночівлі проїжджих, з двором для підвід, коней
 Караван-сарай

Інше 
 Гостиний двір / Погост
 Гостиний двір (станція метро)
 Гостиний двір (Київ)
 Двір Ценських
 Круглий двір
 Приствольний двір
 Новий-Двір-Мазовецький
 Новий Двір
 Дворові люди

Див. також 
 Двор (значення)

Посилання 
 Двір  //